

Hydronyme 
 La Veules est un cours d'eau qui arrose la commune de Veules-les-Roses, dans le département de la Seine-Maritime et se jette dans la Manche. C'est le fleuve côtier ayant le cours le moins développé de France.

Toponyme 
 Veules-les-Roses est une station balnéaire et une commune française, située en bord de mer, dans le département de la Seine-Maritime et la région Normandie.